BOM steht als Abkürzung für:
 Bill of materials, siehe Stückliste
 Browser Object Model, ein in Webbrowsern verwendetes Objektmodell
 Byte Order Mark, ein Unicode-Steuerzeichen
 Flughafen Mumbai, IATA-Code des indischen Flughafens
 Bargeldloses Organmandat, Formular für eine „Strafe vor Ort“ bei Verwaltungsübertretungen in Österreich, siehe Organstrafverfügung
 Builders-Old-Measurement, eine Regel zur Vermessung von Schiffen bzw. zur Bestimmung ihrer Tragfähigkeit, siehe Bushnells Vermessungsregel

Bom steht für:
 Bom, westafrikanische Sprache

Siehe auch:
 Baume
 Bohm
 Bomm

Abkürzung